Týr, déu dels duels i de la glòria dels herois en la mitologia nòrdica
 Tyr abreviatura de tirosina, aminoàcid
 Tyr  o Tir, ciutat del Líban a la governació del Sud